Kandreho (district), een district van Madagaskar
Kandreho (stad), de hoofdstad van dit district